Talisman: The Magical Quest Game, gioco da tavolo della Games Workshop
 Talisman, un personaggio della Marvel Comics che fu membro del supergruppo Alpha Flight
 Talisman, un gruppo musicale hard rock svedese fondato da Jeff Scott Soto e Marcel Jacob
 Talisman, film del 1995 di Marco Antonio Andolfi
Talisman, genere di molluschi gasteropodi della famiglia Bursidae
fa:طلسم